Frederico Westphalen kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Frederico Westphalen (ort), Rio Grande do Sul, 
 Frederico Westphalen (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar